Анне () — село в Естонії, у волості Антсла, повіт Вирумаа
 Анне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Анне () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Анне () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Див. також 
 Іпполіт Анне — французький боксер